«Разма́х кры́льев» — советский фильм-катастрофа 1986 года производства Одесской киностудии. Сценарий написан по повести Юрия Ярового «Особый случай», основанной на реальных событиях.

Сюжет 
Действие происходит в СССР в середине 1980-х годов.

У пассажирского авиалайнера Ил-18 борт СССР-75459 авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом 2884 Хабаровск — Иркутск — Свердловск, один за другим, вследствие сигнализации о пожаре, экипажем были отключены два двигателя из четырёх, оба на правом крыле. До пункта назначения ещё 3 часа полёта, запасные аэропорты закрыты по метеоусловиям, а оставшиеся 2 двигателя, по мнению главного конструктора и лётчика-испытателя, смогут проработать на взлётном режиме, необходимом для компенсации дефицита тяги, всего 15 минут.

В процессе анализа сложившейся ситуации специалистами на земле возникло подозрение, что на самом деле пожара двигателей не было, поскольку огня никто из экипажа не видел, а сигнальные табло пожара ложно сработали из-за технической неисправности в проводке в результате непредвиденного стечения обстоятельств. В данной ситуации экипажу с земли даётся разрешение на запуск двигателей, но если пожар всё же был, это приведёт к неминуемому повторному возгоранию двигателей, а реагенты пожарной системы наполовину уже израсходованы, для повторного гашения их остатка может не хватить, и самолёт сгорит.

С другой стороны, сразу после возникновения нештатной ситуации экипаж начал резкое снижение в расчёте на посадку в ближайших аэропортах и летит на высоте всего 3600 метров. Им предложено для запуска двигателей спуститься на отметку 800 метров. По расчётам командира воздушного судна, рекомендованный запуск двигателей произойдёт не сразу из-за обледенения воздухозаборников, в итоге есть большая вероятность того, что самолёт ещё больше потеряет высоту, а это чревато падением. В это время от ЦДС на борт приходит информация, что все ближайшие аэропорты закрыты по метеоусловиям. Вдобавок ко всему из-за потери скорости самолёт нагоняет циклон, а среди пассажиров начинается паника.

Чтобы предотвратить катастрофу, надо принять единственно правильное решение.

Запросив ближайший аэропорт посадки, командир экипажа на свой страх и риск продолжил полёт…

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Геннадий Глаголев
 Сценаристы: Борис Рахманин, Юрий Яровой
 Оператор: Валерий Севастьянов
 Композитор: Иварс Вигнерс
 Мастер света: Валерий Логвинов

Ссылки

Примечания 

Фильмы об авиационных происшествиях и инцидентах
Фильмы-катастрофы СССР
Фильмы СССР 1986 года
Фильмы об авиации
Фильмы о лётчиках
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы на русском языке